Twee schepen van Texels Eigen Stoomboot Onderneming (TESO) droegen de naam Dokter Wagemaker naar de oprichter van de rederij:

 Dokter Wagemaker (schip, 1934), een schroefstoomschip uit 1934 dat in 1952 tot motorschip is verbouwd
 Dokter Wagemaker (schip, 2005), een dubbeldekveerboot